Гран-при Люксембурга 1998 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе Нюрбургринг в Нюрбурге, Германия. Соревнования состоялись 27 сентября 1998 года.

Гонка 

|}
 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:20,450

Примечания 

Гран-при Люксембурга